Mahindra Navistar Co — це спільне американсько-індійське підприємство яке виготовляє вантажівки. Але якщо американська фірма виробляє широко відомі у світі вантажівки (під маркою International), то індійська компанія до цього комерційними машинами не займалася. 

Типово індійська приватна фірма Mahindra & Mahindra (за прізвищами власників) з 1945 року виробляє широку гаму техніки, від моторолерів до тракторів. Звичайно, ніякими технічними новинками продукція не блищить. Приміром, основна гама фірми — класичні джипи, в основі мають багато разів модернізований американський Вілліс воєнних років. 

Нова гама вантажівок серії MN теж цілком класична. Безкапотний машини дивної зовнішності повною масою 25 тонн зі слабкими моторами — типово азіатські. Двигуни серії MaxxForce — внесок американського партнера. Шестициліндрові рядні дизелі рівня Euro-3 розвивають усього 210 к.с. (для 49-тонних тривісних тягачів — аж 260 к.с.) при об'ємі 7,2 літра. Причому в основі своїй це — класичні дизелі серії D08 німецької компанії MAN (Navistar утворило з німцями СП з випуску двигунів у 2004 році).

MN 25 Tipper Технічні характеристики

MN 25 Технічні характеристики

MN 31 Технічні характеристики

MN 40 Технічні характеристики

MN 49 Технічні характеристики

Зноски

Посилання 
Офіційний сайт Mahindra Navistar 

Виробники вантажних автомобілів
Mahindra Group
Засновані в Індії 2007